Sandy Bottom ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sandy Bottom (Georgia)
 Sandy Bottom (Maryland)
 Sandy Bottom (North Carolina)
 Sandy Bottom (Virginia)